De 10 kilometer openwaterzwemmen voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2017 vond plaats op 18 juli 2017 in het Balatonmeer.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 10